Pietroiu se poate referi la:

 Localități din România
Pietroiu - localitate din județul Brăila
Pietroiu - localitate din județul Călărași